Новый — посёлок в Старопольском сельском поселении Сланцевского района Ленинградской области.

История 

Посёлок учитывается областными административными данными с 1 января 1954 года в Лососкинском сельсовете Осьминского района.

С 1961 года, в составе Сланцевского района.

С 1963 года, в составе Кингисеппского района.

По состоянию на 1 августа 1965 года посёлок Новый входил в состав Ложголовского сельсовета Кингисеппского района. С ноября 1965 года, вновь в составе Сланцевского района. В 1965 году население посёлка составляло 152 человека.

По данным 1973 года посёлок Новый входил в состав Ложголовского сельсовета.

По данным 1990 года посёлок Новый входил в состав Старопольского сельсовета.

В 1997 году в посёлке Новый Старопольской волости проживали 8 человек, в 2002 году — 6 человек (все русские).

В 2007 году в посёлке Новый Старопольского СП проживали 8 человек, в 2010 году — 3 человека.

География 
Посёлок расположен в северо-восточной части района на автодороге  (Ликовское — Новый — Овсище).

Расстояние до административного центра поселения — 18 км.

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Веймарн — 40 км.

К юго-западу от посёлка находится Даниловское болото.

Демография

Примечания 

Населённые пункты Сланцевского района